Slaný může znamenat:

 Slaný, město v okrese Kladno
 Gymnázium Slaný
 Kostel Nejsvětější Trojice (Slaný)
 Římskokatolická farnost Slaný

příjmení
 Bedřich Slaný (* 1932), český motocyklový závodník
 Michal Slaný (* 1976), český herec
 Petr Slaný (* 1952), český fotbalista, záložník
 Roman Slaný (* 1964), slovenský fotbalista, záložník
 Štěpán Slaný (* 1983), český florbalista, reprezentant a komunální politik

jiný význam
 ČSAD Slaný
 HK Lev Slaný
 RSC Čechie Slaný
 Slaný papír, historický fotografický proces

Související články 
 Slaná
 Slané